Friedrich Bicknese, Nederlands dirigent (1862-1937)
Fritz Bicknese, Nederlands arts en oorlogsslachtoffer (1888-1944)